Алёшков — фамилия; имеет женскую форму Алёшкова.
 Алёшков, Александр Николаевич (1896—1949) — советский геолог, открыватель месторождений горного хрусталя на Приполярном Урале, руководитель Приполярной экспедиции треста «Русские самоцветы».
 Алешков, Владимир Олегович (род. 1956) — российский трубач, солист симфонического оркестра Мариинского театра и ЗКР АСО Ленинградской филармонии.
 Алёшков, Сергей Андреевич (1934 или 1936 — 1990) — участник Великой Отечественной войны, сын полка, принимал участие в Сталинградской битве. См. также 
 Алешко